BCR Open România 2008 a fost a 16-a ediție a turneului de tenis Open România. Competiția a avut loc pe zgură, și s-a desfășurat la București, între 8 și 14 septembrie 2008, la Arenele BNR. A făcut parte din seria circuitului mondial organizat de ATP.

Principal favorit al competiției de simplu a fost francezul Richard Gasquet, al 12-lea jucător în clasamentul mondial la startul turneului. Pe lista capilor de serie au mai figurat un alt francez, Gilles Simon, deținător al trofeului în turneul bucureștean, și spaniolul Nicolás Almagro.

Victoria i-a revenit francezului Gilles Simon care a devenit primul jucător care își apără trofeul în turneul de la București. În finală, Simon l-a învins pe spaniolul Carlos Moyá. La dublu, trofeul a fost câștigat de un cuplu din Franța, Nicolas Devilder / Paul-Henri Mathieu. Cei doi au trecut în finală de perechea poloneză Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski cu 7–6(4), 6–7(9), 22–20.

Jucători participanți

Capii de serie 

  Richard Gasquet (Semifinale)
  Gilles Simon (Campion) 
  Nicolás Almagro (Turul doi)
  Paul-Henri Mathieu  ''(Turul întâi)

<li>  Ernests Gulbis (Turul întâi)
<li>  Carlos Moyá (Finalist)
<li>  Marcel Granollers (Turul întâi)
<li>  José Acasuso (Semifinale)

Tablou de concurs

Faza finală

Partea superioară

Partea inferioară

Legături externe 

Tabloul de concurs
Tabloul calificărilor

2008 în România
2008 în tenis
Edițiile BCR Open România
Evenimente sportive în 2008